En Argentina, Canal 11 puede referirse a:

 Canal 11 (Buenos Aires)-Telefe: un canal de televisión de Buenos Aires.
 Canal 11 (Paraná): un canal de televisión de la provincia de Entre Ríos.
 Canal 11 (Ushuaia): un canal de televisión de la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
 Canal 11 (Salta): un canal de televisión de la provincia de Salta.
 Canal 11 (Formosa): un canal de televisión de la provincia de Formosa.